Флаг муниципального образования Лебя́жское городское поселение Лебяжского муниципального района Кировской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 10 июня 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4265.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равновеликих горизонтальных полос — зелёной и голубой, разделённых волнистой линией, и несущее фигуры герба: жёлтый высокий берег и двух лебедей, выполненных белым, чёрным и жёлтым цветами».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского поселения, который языком символов и аллегорий отражает природные и исторические особенности края.

Изображение лебедей указывает на название городского поселения, делая композицию флага гласной. Существует несколько легенд, объясняющих название посёлка: по одной из них первые поселенцы были околдованы красотой огромного количества лебедей, увиденных за Вяткой. Согласно второй, название пошло от горы, на которой разместились поселенцы: её склоны по белизне можно было сравнить разве что с лебединым пухом. Третья повествует об озере, которое якобы располагалось возле поселения и служило местом обитания гордых птиц.

Изображение лебедей перекликается с флагом Лебяжского района и тем самым подчёркивается историческое и территориальное единство двух самостоятельных муниципальных образований.

История посёлка Лебяжье насчитывает более четырёх столетий. Однако первые жители в этих местах появились гораздо раньше. Здесь расположено одно из восьми известных вятских городищ, датируемых VIII—III веками до нашей эры. Лебяжское городище — главная историческая достопримечательность поселения, отражена в гербе высоким золотым берегом. Голубые волны, омывающие берег символизируют местонахождение посёлка на возвышенности, на берегу реки Вятки при впадении в неё речки Лебедки.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, молодости, жизненного роста.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Чёрный цвет — символ плодородия, мудрости, скромности и вечности бытия.

Примечания